2595 Ґудіашвілі (2595 Gudiachvili) — астероїд головного поясу
 Гудіашвілі Ладо Давидович, Гудіашвілі Ладо (Володимир) Давидович (1896, Тифліс — 1980, Тбілісі) — народний художник СРСР.